

Musique 

 Wild Thing, chanson rock de 1965 popularisée par The Troggs ;
 Wild Thing, album de Armando Peraza publié en 1968 par Skye Records.
 Wild Things, chanson d'Alessia Cara sortie en 2016.
 Wild Things, EP de The Creatures sorti en 1981.

Cinéma 

 Wild Thing, film de Max Reid sorti en 1987 ;
 Wild Things, titre original de Sexcrimes, film de John McNaughton sorti en 1998.

Sport 

 Washington Wild Things, équipe de baseball de ligue mineure ;
 Wild Thing, surnom donné à l'ancien lanceur de baseball Mitch Williams ;
 Wild Thing, surnom donné au joueur de basket-ball de la NBA Anderson Varejao.

Loisirs 

 Wild Thing, des hyper montagnes russes dans le parc Valleyfair.